

Richelieu-család
Francia arisztokrata család, legidősebb férfi tagja hercegi rangot viselt.
 Armand Jean du Plessis de Richelieu bíboros (1585–1642): XIII. Lajos király főminisztere, A három testőr c. regény egyik szereplője. 
 Alphonse Louis du Plessis de Richelieu (1582–1653), Franciaország prímása, Lyon érseke, Richelieu bíboros bátyja 
 Richelieu-hímzés: magyarosan „riseliő”, a bíborosról elnevezett hímzésfajta.
 Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766–1822): francia politikus, 1815–1818, és 1820–1824 között XVIII. Lajos király miniszterelnöke, a Francia Akadémia tagja

Földrajzi nevek
 Richelieu, település Franciaország Indre-et-Loire megyéjében, a Richelieu család ősi fészke.
 Richelieu, település Mauritiusban
 Richelieu, folyó Észak-Amerikában, az USA-ban és Kanadában
 Richelieu–Drouot, a párizsi metró egyik megállója.
 Quadrilatère Richelieu vagy Site Richelieu, A Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothèque nationale française) egyik épülettömbje, François Mansart műve.
 Aile Richelieu (Richelieu-szárny), a párizsi Louvre egyik épületrésze (a Rivoli utca felé néz)

Hajók
 Richelieu (csatahajó, 1873): francia csatahajó, a 19. század vége (a valaha épült legnagyobb vértes fahajó)
 Richelieu (csatahajó, 1939): francia csatahajó, második világháború